|-
|(104501)||2000 GM38|| align=right|16,5|| align=right|2,320|| align=right|0,177|| align=right|1,55|| align=right|3,532||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104502)||2000 GT38|| align=right|15,2|| align=right|2,844|| align=right|0,144|| align=right|15,06|| align=right|4,796||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104503)||2000 GW38|| align=right|16,5|| align=right|2,485|| align=right|0,128|| align=right|6,65|| align=right|3,917||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104504)||2000 GA39|| align=right|15,4|| align=right|2,961|| align=right|0,065|| align=right|3,02|| align=right|5,094||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104505)||2000 GR39|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,199|| align=right|11,72|| align=right|4,323||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104506)||2000 GH40|| align=right|15,1|| align=right|3,124|| align=right|0,058|| align=right|1,36|| align=right|5,520||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104507)||2000 GW40|| align=right|15,7|| align=right|3,086|| align=right|0,141|| align=right|1,69|| align=right|5,421||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104508)||2000 GM41|| align=right|15,8|| align=right|2,515|| align=right|0,032|| align=right|5,07|| align=right|3,988||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104509)||2000 GR41|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,135|| align=right|3,61|| align=right|4,281||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104510)||2000 GD43|| align=right|14,9|| align=right|2,981|| align=right|0,073|| align=right|10,29|| align=right|5,147||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104511)||2000 GK43|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,113|| align=right|10,43|| align=right|5,325||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104512)||2000 GO43|| align=right|15,1|| align=right|2,834|| align=right|0,070|| align=right|3,94|| align=right|4,769||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104513)||2000 GZ43|| align=right|13,9|| align=right|3,001|| align=right|0,174|| align=right|12,78|| align=right|5,198||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104514)||2000 GJ45|| align=right|14,6|| align=right|2,727|| align=right|0,175|| align=right|9,78|| align=right|4,501||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104515)||2000 GT45|| align=right|17,4|| align=right|2,305|| align=right|0,199|| align=right|4,47|| align=right|3,498||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104516)||2000 GF46|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,161|| align=right|6,16|| align=right|5,505||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104517)||2000 GG47|| align=right|15,1|| align=right|2,348|| align=right|0,092|| align=right|7,58|| align=right|3,596||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104518)||2000 GO47|| align=right|15,5|| align=right|2,458|| align=right|0,071|| align=right|6,58|| align=right|3,854||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104519)||2000 GS47|| align=right|14,9|| align=right|3,212|| align=right|0,144|| align=right|5,60|| align=right|5,756||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104520)||2000 GW47|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,090|| align=right|6,21|| align=right|5,344||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104521)||2000 GP49|| align=right|15,3|| align=right|2,789|| align=right|0,050|| align=right|2,85|| align=right|4,657||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104522)||2000 GQ49|| align=right|17,4|| align=right|2,445|| align=right|0,044|| align=right|2,67|| align=right|3,822||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104523)||2000 GE50|| align=right|14,6|| align=right|3,133|| align=right|0,188|| align=right|5,68|| align=right|5,545||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104524)||2000 GX50|| align=right|14,4|| align=right|3,103|| align=right|0,128|| align=right|2,42|| align=right|5,465||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104525)||2000 GA51|| align=right|15,0|| align=right|3,003|| align=right|0,026|| align=right|10,83|| align=right|5,202||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104526)||2000 GE51|| align=right|16,0|| align=right|2,578|| align=right|0,152|| align=right|9,17|| align=right|4,140||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104527)||2000 GS51|| align=right|15,5|| align=right|2,924|| align=right|0,053|| align=right|11,13|| align=right|4,998||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104528)||2000 GE52|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,148|| align=right|2,80|| align=right|3,694||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104529)||2000 GH52|| align=right|15,2|| align=right|2,780|| align=right|0,072|| align=right|5,99|| align=right|4,634||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104530)||2000 GZ52|| align=right|14,5|| align=right|3,080|| align=right|0,118|| align=right|13,19|| align=right|5,403||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104531)||2000 GK53|| align=right|16,8|| align=right|2,418|| align=right|0,140|| align=right|1,05|| align=right|3,760||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104532)||2000 GJ54|| align=right|16,9|| align=right|2,425|| align=right|0,116|| align=right|1,32|| align=right|3,775||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104533)||2000 GK54|| align=right|14,7|| align=right|3,074|| align=right|0,241|| align=right|2,53|| align=right|5,388||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104534)||2000 GN54|| align=right|14,9|| align=right|3,010|| align=right|0,099|| align=right|9,21|| align=right|5,221||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104535)||2000 GY54|| align=right|17,0|| align=right|2,405|| align=right|0,129|| align=right|1,84|| align=right|3,729||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104536)||2000 GT55|| align=right|15,9|| align=right|2,626|| align=right|0,121|| align=right|3,47|| align=right|4,255||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104537)||2000 GY55|| align=right|15,6|| align=right|2,634|| align=right|0,248|| align=right|12,93|| align=right|4,274||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104538)||2000 GJ56|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,147|| align=right|3,00|| align=right|3,634||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104539)||2000 GU56|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,094|| align=right|6,14|| align=right|3,571||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104540)||2000 GF57|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,076|| align=right|23,64|| align=right|5,605||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104541)||2000 GD58|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,046|| align=right|2,00|| align=right|5,464||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104542)||2000 GU58|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,163|| align=right|7,70|| align=right|5,626||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104543)||2000 GX58|| align=right|17,1|| align=right|2,420|| align=right|0,132|| align=right|1,82|| align=right|3,764||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104544)||2000 GG59|| align=right|15,1|| align=right|2,858|| align=right|0,052|| align=right|5,77|| align=right|4,831||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104545)||2000 GJ59|| align=right|15,0|| align=right|2,921|| align=right|0,060|| align=right|3,14|| align=right|4,992||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104546)||2000 GS60|| align=right|16,4|| align=right|2,532|| align=right|0,164|| align=right|3,23|| align=right|4,029||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104547)||2000 GV61|| align=right|14,8|| align=right|3,204|| align=right|0,134|| align=right|5,30|| align=right|5,734||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104548)||2000 GS62|| align=right|15,4|| align=right|3,208|| align=right|0,156|| align=right|0,35|| align=right|5,746||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104549)||2000 GV62|| align=right|15,3|| align=right|3,160|| align=right|0,157|| align=right|2,13|| align=right|5,618||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104550)||2000 GH63|| align=right|15,2|| align=right|2,842|| align=right|0,054|| align=right|1,81|| align=right|4,790||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104551)||2000 GU63|| align=right|15,8|| align=right|2,992|| align=right|0,111|| align=right|0,36|| align=right|5,175||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104552)||2000 GZ63|| align=right|14,8|| align=right|2,993|| align=right|0,116|| align=right|9,17|| align=right|5,177||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104553)||2000 GC64|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,138|| align=right|3,43|| align=right|3,573||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104554)||2000 GM65|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,183|| align=right|2,37|| align=right|5,314||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104555)||2000 GP65|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,110|| align=right|12,45|| align=right|4,521||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104556)||2000 GR67|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,107|| align=right|1,61|| align=right|3,746||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104557)||2000 GH68|| align=right|15,2|| align=right|2,715|| align=right|0,147|| align=right|2,93|| align=right|4,472||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104558)||2000 GQ68|| align=right|14,9|| align=right|3,016|| align=right|0,102|| align=right|2,84|| align=right|5,236||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104559)||2000 GZ70|| align=right|15,3|| align=right|2,900|| align=right|0,136|| align=right|3,54|| align=right|4,937||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104560)||2000 GK71|| align=right|16,4|| align=right|2,613|| align=right|0,152|| align=right|6,48|| align=right|4,224||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104561)||2000 GS71|| align=right|14,5|| align=right|3,109|| align=right|0,197|| align=right|7,10|| align=right|5,481||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104562)||2000 GY71|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,092|| align=right|7,09|| align=right|3,692||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104563)||2000 GL72|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,151|| align=right|2,24|| align=right|3,783||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104564)||2000 GO72|| align=right|14,7|| align=right|3,007|| align=right|0,169|| align=right|2,46|| align=right|5,213||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104565)||2000 GZ72|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,247|| align=right|12,89|| align=right|5,348||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104566)||2000 GX74|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,143|| align=right|10,72|| align=right|5,501||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104567)||2000 GC75|| align=right|14,3|| align=right|2,975|| align=right|0,340|| align=right|19,63|| align=right|5,132||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104568)||2000 GF75|| align=right|15,7|| align=right|2,981|| align=right|0,235|| align=right|6,34|| align=right|5,146||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104569)||2000 GP75|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,104|| align=right|7,23|| align=right|5,632||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104570)||2000 GN77|| align=right|15,8|| align=right|2,806|| align=right|0,107|| align=right|4,20|| align=right|4,700||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104571)||2000 GF78|| align=right|16,5|| align=right|2,388|| align=right|0,127|| align=right|2,42|| align=right|3,690||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104572)||2000 GG78|| align=right|15,1|| align=right|3,007|| align=right|0,074|| align=right|9,12|| align=right|5,213||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104573)||2000 GK78|| align=right|15,1|| align=right|2,978|| align=right|0,074|| align=right|2,60|| align=right|5,138||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104574)||2000 GQ78|| align=right|15,1|| align=right|3,158|| align=right|0,182|| align=right|9,20|| align=right|5,610||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104575)||2000 GX78|| align=right|14,8|| align=right|2,917|| align=right|0,042|| align=right|6,81|| align=right|4,982||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104576)||2000 GG80|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,097|| align=right|9,54|| align=right|4,533||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104577)||2000 GM80|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,052|| align=right|6,85|| align=right|3,566||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104578)||2000 GV80|| align=right|15,5|| align=right|2,922|| align=right|0,070|| align=right|9,62|| align=right|4,994||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104579)||2000 GW80|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,027|| align=right|0,68|| align=right|5,199||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104580)||2000 GG81|| align=right|15,1|| align=right|2,451|| align=right|0,108|| align=right|6,79|| align=right|3,835||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104581)||2000 GA82|| align=right|15,5|| align=right|1,928|| align=right|0,085|| align=right|23,68|| align=right|2,675||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104582)||2000 GX83|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,205|| align=right|11,16|| align=right|4,523||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104583)||2000 GF84|| align=right|14,3|| align=right|2,980|| align=right|0,076|| align=right|10,17|| align=right|5,144||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104584)||2000 GK84|| align=right|14,8|| align=right|2,989|| align=right|0,111|| align=right|12,37|| align=right|5,167||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104585)||2000 GW84|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,123|| align=right|13,04|| align=right|4,184||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104586)||2000 GP85|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,223|| align=right|13,49|| align=right|4,194||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104587)||2000 GX85|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,139|| align=right|5,55|| align=right|3,352||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104588)||2000 GG86|| align=right|13,8|| align=right|3,021|| align=right|0,063|| align=right|12,65|| align=right|5,251||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104589)||2000 GT86|| align=right|15,1|| align=right|2,997|| align=right|0,027|| align=right|9,10|| align=right|5,187||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104590)||2000 GC87|| align=right|15,1|| align=right|3,103|| align=right|0,090|| align=right|6,25|| align=right|5,465||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104591)||2000 GJ87|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,095|| align=right|9,14|| align=right|5,457||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104592)||2000 GJ89|| align=right|16,0|| align=right|2,552|| align=right|0,110|| align=right|5,67|| align=right|4,077||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104593)||2000 GK89|| align=right|15,5|| align=right|2,600|| align=right|0,122|| align=right|5,09|| align=right|4,192||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104594)||2000 GA90|| align=right|14,3|| align=right|2,997|| align=right|0,087|| align=right|11,10|| align=right|5,187||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104595)||2000 GF91|| align=right|14,5|| align=right|2,679|| align=right|0,184|| align=right|11,45|| align=right|4,384||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104596)||2000 GL91|| align=right|13,8|| align=right|3,108|| align=right|0,108|| align=right|27,71|| align=right|5,478||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104597)||2000 GJ92|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,092|| align=right|3,11|| align=right|3,829||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104598)||2000 GW92|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,082|| align=right|10,99|| align=right|4,500||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104599)||2000 GA94|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,229|| align=right|15,27|| align=right|4,682||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104600)||2000 GP94|| align=right|14,2|| align=right|2,616|| align=right|0,195|| align=right|14,97|| align=right|4,231||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104601)||2000 GG97|| align=right|16,1|| align=right|2,556|| align=right|0,214|| align=right|4,07|| align=right|4,086||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104602)||2000 GP97|| align=right|15,1|| align=right|2,955|| align=right|0,028|| align=right|3,61|| align=right|5,079||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104603)||2000 GQ97|| align=right|15,0|| align=right|2,929|| align=right|0,033|| align=right|3,32|| align=right|5,011||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104604)||2000 GU97|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,160|| align=right|4,81|| align=right|4,045||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104605)||2000 GQ99|| align=right|15,4|| align=right|2,470|| align=right|0,152|| align=right|3,56|| align=right|3,881||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104606)||2000 GS99|| align=right|14,5|| align=right|3,141|| align=right|0,161|| align=right|11,15|| align=right|5,566||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104607)||2000 GF100|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,120|| align=right|3,65|| align=right|3,436||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104608)||2000 GG100|| align=right|14,1|| align=right|3,087|| align=right|0,059|| align=right|6,39|| align=right|5,422||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104609)||2000 GT100|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,165|| align=right|8,48|| align=right|4,183||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104610)||2000 GG101|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,159|| align=right|7,25|| align=right|3,754||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104611)||2000 GZ101|| align=right|15,5|| align=right|2,686|| align=right|0,276|| align=right|6,99|| align=right|4,403||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104612)||2000 GE103|| align=right|14,8|| align=right|3,231|| align=right|0,098|| align=right|6,69|| align=right|5,807||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104613)||2000 GO103|| align=right|16,4|| align=right|2,436|| align=right|0,142|| align=right|3,54|| align=right|3,801||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104614)||2000 GD104|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,111|| align=right|3,20|| align=right|3,691||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104615)||2000 GH105|| align=right|15,0|| align=right|2,857|| align=right|0,146|| align=right|9,54|| align=right|4,829||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104616)||2000 GF108|| align=right|14,5|| align=right|2,644|| align=right|0,318|| align=right|14,63|| align=right|4,299||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104617)||2000 GX109|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,045|| align=right|22,15|| align=right|3,788||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104618)||2000 GZ109|| align=right|15,0|| align=right|3,072|| align=right|0,149|| align=right|4,01|| align=right|5,383||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104619)||2000 GJ110|| align=right|15,2|| align=right|2,967|| align=right|0,087|| align=right|11,95|| align=right|5,110||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104620)||2000 GR110|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,142|| align=right|3,74|| align=right|3,668||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104621)||2000 GX110|| align=right|15,6|| align=right|2,738|| align=right|0,150|| align=right|7,37|| align=right|4,531||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104622)||2000 GA111|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,110|| align=right|3,46|| align=right|3,577||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104623)||2000 GN111|| align=right|14,6|| align=right|3,038|| align=right|0,091|| align=right|9,06|| align=right|5,295||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104624)||2000 GD112|| align=right|14,3|| align=right|2,980|| align=right|0,145|| align=right|13,09|| align=right|5,144||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104625)||2000 GE112|| align=right|17,4|| align=right|2,212|| align=right|0,147|| align=right|2,90|| align=right|3,289||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104626)||2000 GT112|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,263|| align=right|12,46|| align=right|4,428||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104627)||2000 GY112|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,121|| align=right|2,76|| align=right|3,812||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104628)||2000 GH113|| align=right|15,1|| align=right|3,092|| align=right|0,159|| align=right|1,76|| align=right|5,435||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104629)||2000 GV113|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,136|| align=right|5,49|| align=right|5,374||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104630)||2000 GF114|| align=right|15,3|| align=right|2,727|| align=right|0,286|| align=right|3,49|| align=right|4,503||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104631)||2000 GQ114|| align=right|15,5|| align=right|2,463|| align=right|0,183|| align=right|6,30|| align=right|3,865||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104632)||2000 GC115|| align=right|15,2|| align=right|2,907|| align=right|0,049|| align=right|3,99|| align=right|4,956||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104633)||2000 GV115|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,302|| align=right|12,72|| align=right|4,465||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104634)||2000 GU116|| align=right|14,8|| align=right|3,028|| align=right|0,110|| align=right|10,10|| align=right|5,267||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104635)||2000 GD117|| align=right|15,2|| align=right|3,032|| align=right|0,082|| align=right|3,53|| align=right|5,279||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104636)||2000 GK117|| align=right|15,7|| align=right|2,758|| align=right|0,069|| align=right|6,07|| align=right|4,579||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104637)||2000 GU117|| align=right|15,7|| align=right|2,984|| align=right|0,153|| align=right|0,73|| align=right|5,154||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104638)||2000 GW117|| align=right|15,8|| align=right|2,927|| align=right|0,063|| align=right|1,69|| align=right|5,008||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104639)||2000 GY118|| align=right|15,0|| align=right|2,856|| align=right|0,050|| align=right|1,18|| align=right|4,827||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104640)||2000 GB119|| align=right|15,4|| align=right|2,810|| align=right|0,057|| align=right|4,07|| align=right|4,710||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104641)||2000 GD120|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,185|| align=right|1,78|| align=right|3,630||MBA||5. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104642)||2000 GO122|| align=right|15,5|| align=right|2,795|| align=right|0,045|| align=right|6,56|| align=right|4,672||MBA||6. dubna 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(104643)||2000 GY122|| align=right|15,7|| align=right|1,906|| align=right|0,040|| align=right|22,70|| align=right|2,631||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104644)||2000 GG123|| align=right|15,5|| align=right|2,510|| align=right|0,156|| align=right|2,60|| align=right|3,976||MBA||11. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(104645)||2000 GT125|| align=right|14,1|| align=right|3,167|| align=right|0,207|| align=right|8,39|| align=right|5,635||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104646)||2000 GY125|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,191|| align=right|12,66|| align=right|4,221||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104647)||2000 GK126|| align=right|14,7|| align=right|2,449|| align=right|0,191|| align=right|8,26|| align=right|3,833||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104648)||2000 GQ129|| align=right|15,9|| align=right|2,803|| align=right|0,097|| align=right|5,52|| align=right|4,692||MBA||5. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104649)||2000 GG132|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,105|| align=right|7,22|| align=right|3,461||MBA||10. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104650)||2000 GY132|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,166|| align=right|9,62|| align=right|4,050||MBA||9. dubna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(104651)||2000 GF133|| align=right|16,2|| align=right|1,852|| align=right|0,110|| align=right|21,92|| align=right|2,519||MBA||12. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104652)||2000 GY133|| align=right|14,2|| align=right|3,202|| align=right|0,099|| align=right|7,22|| align=right|5,730||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104653)||2000 GB134|| align=right|13,6|| align=right|3,139|| align=right|0,144|| align=right|14,41|| align=right|5,560||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104654)||2000 GS134|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,114|| align=right|15,29|| align=right|4,027||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104655)||2000 GD135|| align=right|15,6|| align=right|2,681|| align=right|0,214|| align=right|14,63|| align=right|4,389||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104656)||2000 GH135|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,128|| align=right|12,05|| align=right|5,387||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104657)||2000 GJ135|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,100|| align=right|13,17|| align=right|5,444||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104658)||2000 GQ136|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,110|| align=right|12,33|| align=right|4,303||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104659)||2000 GJ137|| align=right|13,9|| align=right|2,701|| align=right|0,149|| align=right|12,71|| align=right|4,438||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104660)||2000 GR138|| align=right|15,7|| align=right|3,006|| align=right|0,086|| align=right|9,86|| align=right|5,211||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104661)||2000 GA139|| align=right|15,3|| align=right|3,037|| align=right|0,139|| align=right|13,28|| align=right|5,291||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104662)||2000 GB139|| align=right|14,8|| align=right|3,103|| align=right|0,140|| align=right|13,53|| align=right|5,465||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104663)||2000 GW139|| align=right|13,6|| align=right|3,118|| align=right|0,166|| align=right|6,40|| align=right|5,505||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104664)||2000 GZ139|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,118|| align=right|6,33|| align=right|4,630||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104665)||2000 GQ140|| align=right|15,3|| align=right|3,197|| align=right|0,144|| align=right|2,67|| align=right|5,716||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104666)||2000 GF141|| align=right|15,3|| align=right|3,071|| align=right|0,071|| align=right|1,68|| align=right|5,380||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104667)||2000 GX141|| align=right|14,9|| align=right|3,156|| align=right|0,103|| align=right|16,76|| align=right|5,606||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104668)||2000 GB142|| align=right|14,4|| align=right|2,695|| align=right|0,156|| align=right|13,03|| align=right|4,424||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104669)||2000 GV142|| align=right|14,8|| align=right|3,096|| align=right|0,178|| align=right|11,17|| align=right|5,446||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104670)||2000 GW143|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,344|| align=right|28,99|| align=right|4,295||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104671)||2000 GW144|| align=right|15,9|| align=right|3,163|| align=right|0,163|| align=right|0,86|| align=right|5,626||MBA||7. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104672)||2000 GC146|| align=right|14,7|| align=right|3,211|| align=right|0,163|| align=right|2,07|| align=right|5,754||MBA||12. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104673)||2000 GO146|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,294|| align=right|19,67|| align=right|4,183||MBA||8. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104674)||2000 GK148|| align=right|15,3|| align=right|3,051|| align=right|0,065|| align=right|0,91|| align=right|5,329||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104675)||2000 GB149|| align=right|15,4|| align=right|2,356|| align=right|0,125|| align=right|8,25|| align=right|3,617||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104676)||2000 GL149|| align=right|16,2|| align=right|2,733|| align=right|0,113|| align=right|8,33|| align=right|4,518||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104677)||2000 GW150|| align=right|14,6|| align=right|3,091|| align=right|0,141|| align=right|2,01|| align=right|5,434||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104678)||2000 GB152|| align=right|14,9|| align=right|2,921|| align=right|0,068|| align=right|2,24|| align=right|4,993||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104679)||2000 GY152|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,059|| align=right|8,17|| align=right|5,345||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104680)||2000 GK153|| align=right|14,4|| align=right|2,887|| align=right|0,081|| align=right|15,59|| align=right|4,905||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104681)||2000 GM153|| align=right|14,2|| align=right|3,078|| align=right|0,158|| align=right|6,16|| align=right|5,398||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104682)||2000 GB154|| align=right|14,6|| align=right|3,223|| align=right|0,148|| align=right|7,10|| align=right|5,786||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104683)||2000 GF154|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,095|| align=right|13,79|| align=right|4,315||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104684)||2000 GG154|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,114|| align=right|5,98|| align=right|3,727||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104685)||2000 GK154|| align=right|15,5|| align=right|2,707|| align=right|0,123|| align=right|13,15|| align=right|4,454||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104686)||2000 GQ154|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,094|| align=right|5,10|| align=right|4,100||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104687)||2000 GK155|| align=right|15,2|| align=right|2,784|| align=right|0,088|| align=right|8,30|| align=right|4,643||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104688)||2000 GN155|| align=right|14,1|| align=right|3,081|| align=right|0,114|| align=right|13,25|| align=right|5,406||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104689)||2000 GO155|| align=right|15,2|| align=right|3,028|| align=right|0,095|| align=right|10,17|| align=right|5,269||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104690)||2000 GX156|| align=right|15,0|| align=right|2,976|| align=right|0,087|| align=right|8,19|| align=right|5,133||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104691)||2000 GV158|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,053|| align=right|3,00|| align=right|5,014||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104692)||2000 GX158|| align=right|14,8|| align=right|2,834|| align=right|0,044|| align=right|3,15|| align=right|4,769||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104693)||2000 GB160|| align=right|14,6|| align=right|2,737|| align=right|0,282|| align=right|11,48|| align=right|4,527||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104694)||2000 GL160|| align=right|14,7|| align=right|3,094|| align=right|0,221|| align=right|19,12|| align=right|5,442||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104695)||2000 GU161|| align=right|14,4|| align=right|3,169|| align=right|0,174|| align=right|16,56|| align=right|5,642||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104696)||2000 GV161|| align=right|15,1|| align=right|2,763|| align=right|0,167|| align=right|14,07|| align=right|4,592||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104697)||2000 GW162|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,191|| align=right|14,91|| align=right|4,091||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104698)||2000 GJ163|| align=right|16,8|| align=right|2,372|| align=right|0,215|| align=right|6,36|| align=right|3,652||MBA||10. dubna 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(104699)||2000 GC164|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,201|| align=right|11,56|| align=right|4,538||MBA||12. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104700)||2000 GK164|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,091|| align=right|14,14|| align=right|4,181||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104701)||2000 GV164|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,070|| align=right|9,59|| align=right|5,658||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104702)||2000 GZ164|| align=right|16,2|| align=right|2,518|| align=right|0,057|| align=right|2,70|| align=right|3,995||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104703)||2000 GK166|| align=right|14,7|| align=right|2,768|| align=right|0,074|| align=right|5,09|| align=right|4,604||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104704)||2000 GM167|| align=right|15,3|| align=right|2,667|| align=right|0,122|| align=right|10,99|| align=right|4,354||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104705)||2000 GS167|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,072|| align=right|10,13|| align=right|4,582||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104706)||2000 GZ167|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,124|| align=right|3,17|| align=right|3,693||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104707)||2000 GA168|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,040|| align=right|2,68|| align=right|4,031||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104708)||2000 GK168|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,185|| align=right|4,96|| align=right|4,387||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104709)||2000 GO168|| align=right|15,4|| align=right|2,744|| align=right|0,007|| align=right|6,48|| align=right|4,545||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104710)||2000 GR168|| align=right|14,5|| align=right|2,983|| align=right|0,053|| align=right|10,03|| align=right|5,152||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104711)||2000 GU168|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,131|| align=right|6,84|| align=right|3,763||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104712)||2000 GK171|| align=right|14,7|| align=right|3,257|| align=right|0,016|| align=right|19,60|| align=right|5,877||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104713)||2000 GO171|| align=right|14,5|| align=right|2,964|| align=right|0,048|| align=right|10,01|| align=right|5,101||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104714)||2000 GT171|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,113|| align=right|13,03|| align=right|5,134||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104715)||2000 GZ171|| align=right|14,3|| align=right|2,979|| align=right|0,035|| align=right|10,93|| align=right|5,142||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104716)||2000 GM172|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,088|| align=right|5,76|| align=right|3,752||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104717)||2000 GH173|| align=right|15,0|| align=right|2,886|| align=right|0,235|| align=right|28,20|| align=right|4,901||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104718)||2000 GQ174|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,081|| align=right|1,72|| align=right|4,568||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104719)||2000 GY174|| align=right|15,1|| align=right|3,071|| align=right|0,084|| align=right|1,34|| align=right|5,380||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104720)||2000 GA175|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,059|| align=right|1,85|| align=right|4,099||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104721)||2000 GQ175|| align=right|16,0|| align=right|2,644|| align=right|0,016|| align=right|3,15|| align=right|4,299||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104722)||2000 GU175|| align=right|14,6|| align=right|2,961|| align=right|0,032|| align=right|2,81|| align=right|5,096||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104723)||2000 GY175|| align=right|15,9|| align=right|2,653|| align=right|0,271|| align=right|1,51|| align=right|4,321||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104724)||2000 GK176|| align=right|15,9|| align=right|2,780|| align=right|0,063|| align=right|0,57|| align=right|4,635||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104725)||2000 GX176|| align=right|15,2|| align=right|2,911|| align=right|0,083|| align=right|1,17|| align=right|4,966||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104726)||2000 GX178|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,085|| align=right|13,65|| align=right|4,281||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104727)||2000 GY178|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,206|| align=right|6,85|| align=right|3,428||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104728)||2000 GP179|| align=right|14,7|| align=right|3,049|| align=right|0,131|| align=right|2,77|| align=right|5,322||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104729)||2000 GT181|| align=right|15,0|| align=right|2,718|| align=right|0,151|| align=right|8,60|| align=right|4,481||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104730)||2000 HQ|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,127|| align=right|3,04|| align=right|3,653||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104731)||2000 HB2|| align=right|15,3|| align=right|3,044|| align=right|0,013|| align=right|3,31|| align=right|5,309||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104732)||2000 HH2|| align=right|16,4|| align=right|2,421|| align=right|0,147|| align=right|2,49|| align=right|3,767||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104733)||2000 HT2|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,082|| align=right|8,62|| align=right|5,551||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104734)||2000 HU2|| align=right|15,5|| align=right|2,578|| align=right|0,225|| align=right|5,02|| align=right|4,138||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104735)||2000 HZ2|| align=right|15,6|| align=right|2,926|| align=right|0,054|| align=right|11,98|| align=right|5,004||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104736)||2000 HJ4|| align=right|14,9|| align=right|3,113|| align=right|0,036|| align=right|5,12|| align=right|5,492||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104737)||2000 HG5|| align=right|17,1|| align=right|1,899|| align=right|0,065|| align=right|23,05|| align=right|2,617||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104738)||2000 HX7|| align=right|14,1|| align=right|3,167|| align=right|0,161|| align=right|18,12|| align=right|5,635||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104739)||2000 HU8|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,250|| align=right|10,62|| align=right|4,565||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104740)||2000 HY8|| align=right|15,0|| align=right|2,776|| align=right|0,282|| align=right|7,60|| align=right|4,624||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104741)||2000 HC9|| align=right|15,9|| align=right|2,486|| align=right|0,103|| align=right|9,32|| align=right|3,918||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104742)||2000 HY9|| align=right|15,3|| align=right|3,226|| align=right|0,253|| align=right|0,89|| align=right|5,794||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104743)||2000 HW10|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,129|| align=right|3,59|| align=right|4,129||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104744)||2000 HX10|| align=right|15,3|| align=right|2,712|| align=right|0,198|| align=right|13,34|| align=right|4,464||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104745)||2000 HN11|| align=right|14,8|| align=right|3,055|| align=right|0,139|| align=right|6,84|| align=right|5,339||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104746)||2000 HZ11|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,327|| align=right|16,18|| align=right|4,172||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104747)||2000 HE12|| align=right|16,7|| align=right|2,381|| align=right|0,163|| align=right|1,33|| align=right|3,673||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104748)||2000 HO12|| align=right|15,5|| align=right|2,964|| align=right|0,146|| align=right|1,15|| align=right|5,103||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104749)||2000 HR12|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,146|| align=right|2,43|| align=right|3,726||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104750)||2000 HW12|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,223|| align=right|13,40|| align=right|4,380||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek